Johann Friedrich Stapfer ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Stapfer (Theologe) (Johannes Stapfer; 1708–1775), Schweizer reformierter Theologe
 Johann Friedrich Stapfer (Jurist) (1800–1840), Schweizer Jurist und Politiker